Алемасов Олександр Михайлович — радянський партійний діяч, організатор репресій у Татарський АРСР

 Алемасова Антоніна Сергіївна — українська вчена-хімік